Miejscowości w USA:
 North – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Orangeburg
Gminy w USA:
 North (ang. North Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Lake
 North (ang. North Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Marshall
 North (ang. North Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Labette
 North (ang. North Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Woodson
 North (ang. North Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pennington
 North (ang. North Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Dade
 North (ang. North Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Harrison

Dystrykty:
 North – dzielnica Hongkongu

Osoby:
 Douglass North – amerykański ekonomista, laureat Nagrody Nobla
 Frederick North – brytyjski polityk

Inne:
 North (grupa muzyczna)
 North – album szwedzkiej grupy Logh